V soubojích třetí nejvyšší fotbalové soutěže – Oblastní soutěže 1959/1960 – se utkalo 84 mužstev v šesti skupinách každý s každým dvoukolovým systémem jaro–podzim. Skupiny A, B, C a E měly 14 účastníků, skupiny D se účastnilo 15 mužstev a skupinu F hrálo 13 mužstev. Tento ročník začal v srpnu 1959 a skončil v červnu 1960.

Nerovnoměrný počet účastníků ve skupinách D a F byl zapříčiněn přesunem moravského mužstva TJ Sokol Lanžhot do slovenské skupiny v ročníku 1958/1959.

Po této sezoně se 3. nejvyšší soutěží staly krajské přebory (1960/1961–1964/1965). V ročnících 1965/1966–1968/1969 byly oblastní/krajské přebory 4. nejvyšší soutěží, třetí nejvyšší soutěží byla Divize ve skupinách A, B, C, D (Čechy, Morava a Slezsko), E a F (Slovensko).

Skupina A 

Poznámky:
 Z = Odehrané zápasy; V = Vítězství; R = Remízy; P = Prohry; VG = Vstřelené góly; OG = Obdržené góly; B = Body; (N) = Nováček (postoupivší z nižší soutěže); (S) = Sestoupivší z vyšší soutěže

Skupina B 

Poznámky:
 Z = Odehrané zápasy; V = Vítězství; R = Remízy; P = Prohry; VG = Vstřelené góly; OG = Obdržené góly; B = Body; (N) = Nováček (postoupivší z nižší soutěže); (S) = Sestoupivší z vyšší soutěže

Skupina C 

Poznámky:
 Z = Odehrané zápasy; V = Vítězství; R = Remízy; P = Prohry; VG = Vstřelené góly; OG = Obdržené góly; B = Body; (N) = Nováček (postoupivší z nižší soutěže); (S) = Sestoupivší z vyšší soutěže

Skupina D 

Poznámky:
 Z = Odehrané zápasy; V = Vítězství; R = Remízy; P = Prohry; VG = Vstřelené góly; OG = Obdržené góly; B = Body; (N) = Nováček (postoupivší z nižší soutěže); (S) = Sestoupivší z vyšší soutěže

Skupina E 

Poznámky:
 Z = Odehrané zápasy; V = Vítězství; R = Remízy; P = Prohry; VG = Vstřelené góly; OG = Obdržené góly; B = Body; (N) = Nováček (postoupivší z nižší soutěže); (S) = Sestoupivší z vyšší soutěže

Skupina F 

Poznámky:
 Z = Odehrané zápasy; V = Vítězství; R = Remízy; P = Prohry; VG = Vstřelené góly; OG = Obdržené góly; B = Body; (N) = Nováček (postoupivší z nižší soutěže); (S) = Sestoupivší z vyšší soutěže

Odkazy

Reference

Literatura 
 Jindřich Horák, Lubomír Král: Encyklopedie našeho fotbalu – Libri 1997

Externí odkazy 
 Digitalizovaný archiv časopisů – Rudé právo
 Slovácká Slavia Uherské Hradiště v soutěžích (1959/60), czechsoccernet.cz 

Česká národní fotbalová liga
Slovenská národní fotbalová liga
Fotbal v Československu v roce 1959
Fotbal v Československu v roce 1960